Big Norway Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

* Big Norway Lake (Clare County, Michigan)
 Big Norway Lake (Ogemaw County, Michigan)